Блеммии:

 Блеммии — кочевое нубийское племя, говорившее на кушитском языке, описано римскими историками.
 Блеммии — вымышленная раса человекоподобных существ, у которых нет головы, а глаза и рот расположены на груди.